Ви́льча () — посёлок городского типа, Вильчанский поселковый совет, Волчанский район, Харьковская область, Украина.

Является административным центром Вильчанского поселкового совета, в который не входят другие населённые пункты.

Самый молодой населённый пункт Украины.

Географическое положение 
Посёлок городского типа Вильча находится в 3 км южнее г. Волчанск, на расстоянии в 2 км расположено сёла Цегельное и Лиман.
В посёлке железнодорожная станция Гарбузовка, в 2 км проходит автомобильная дорога .

История 
С 1993 по 1996 в Вильчу переехали 2 тысячи жителей посёлка городского типа Вильча Киевской области, находившейся в 45 км от реактора Чернобыльской АЭС. Сразу после аварии «зоной смерти» была признана лишь территория в радиусе 30 км от ЧАЭС..

По данным переписи 2001 года население составляло .

Современность 
В посёлке при строительстве было проведено освещение улиц, построены хорошие дороги. Дома были обеспечены центральным водоснабжением, отоплением, газом и канализацией.

В посёлке 676 дворов.

В посёлке достаточно высокий уровень безработицы и смертности.

Объекты социальной сферы 
 Детский сад.
 Школа.
 Две церкви.
 Вильчанская амбулатория семейной медицины.
 Волчанский гериатрический пансионат.

Экономика 
В посёлке очень высокий уровень безработицы. Из рабочих предприятий следует выделить только «Вильчанский комбинат коммунальных предприятий».

Предприятия 
 Вильчанский комбинат коммунальных предприятий.
 «ЛИМАН-ВИЛЬЧА», ООО.

Образование и культура 
Современная школа, построенная в посёлке, рассчитана на 844 ученика, однако из-за демографических проблем сейчас в школе обучается всего 219 учеников. Школа обеспечена современным компьютерным классом.

Религия 
 Церковь Владимира равноапостольного.

Ссылки 

 Сайт Верховной рады Украины
 
 форум п.Вильча

Примечания 

Посёлки городского типа Харьковской области
Населённые пункты Волчанского района